Der Tag steht für:

 Der Tag (Hörfunksendung), Hörfunksendung des Hessischen Rundfunks
 Der Tag (Podcast), täglich erscheinender Podcast des Deutschlandfunks
 Phoenix der Tag, Fernsehsendung von Phoenix

Zeitungen:
 Der Tag (1900–1934), Berliner Tageszeitung
 Der Tag (1918–1921), österreichische Wochenzeitung, Nachfolger von Wiener Montag (1912–1918)
 Der Tag (1922–1930), Wiener Tageszeitung, Vorgänger von Der Wiener Tag
 Der Tag (1948–1963), Berliner Tageszeitung

Siehe auch:
 Der Tog, jiddische Zeitung in New York (1914–1971)